Hwabuk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwabuk-myeon, Sangju, socken i Sangju, Norra Gyeongsang, 
 Hwabuk-myeon, Yeongcheon, socken i Yeongcheon, Norra Gyeongsang,